Benary ist der Familienname folgender Personen:

 Agathon Benary (1807–1860), deutscher Klassischer Philologe
 Albert Benary (1881–1963), deutscher Militärschriftsteller
 Arne Benary (1929–1971), Wirtschaftswissenschaftler und Vertreter des Neuen Ökonomischen Systems in der DDR
 Erich Bénary (1881–1941), deutscher Chemiker und Holocaust-Opfer
 Ernst Benary (1819–1893), deutscher Gärtner und Unternehmer
 Franz Ferdinand Benary (1805–1880), deutscher Orientalist und Exeget
 Friedrich Benary (1883–1914), deutscher Historiker 
 Margot Benary-Isbert (1889–1979), deutsche Autorin
 Peter Benary (1931–2015), Schweizer Musikwissenschaftler, Komponist und Fachbuchautor
 Wilhelm Benary (1888–1955), deutscher Psychologe, Verleger und Kaufmann

Benary ist der Name von
 Ernst Benary Samenzucht, Pflanzenzuchtunternehmen

Siehe auch:
 Ben-Ari